В Японии национальное правительство выдает регистрационные знаки для автотранспортных средств через Управление наземного транспорта Министерства земли, инфраструктуры, транспорта и туризма по всей стране. Тем не менее, для транспорта с малым рабочим объёмом двигателя, регистрацию номерных знаков могут проводить и местные муниципалитеты, а не национальное правительство.

Номер в верхней строке представляет собой код класса транспортного средства, который начинается с цифр от 0 до 9 и указывает на конкретную классификацию транспортного средства. Это определяется длиной, шириной и высотой транспортного средства, а также объемом двигателя. Вообще говоря, легковые автомобили с объемом двигателя не более 2000 см³ получают номерные знаки 5-й серии, в то время как легковые автомобили с объемом двигателя более 2000 см³ (120 куб. дюймов) или более получают номерные знаки 3-й серии.

Официальные транспортные средства Императорского двора освобождены от требования выставлять такие номерные знаки. Официальные автомобили Сил самообороны, иностранных дипломатов и вооружённых сил США должны иметь другие номера.

Номера устанавливаются как спереди, так и сзади автомобиля, при этом задний номерной знак постоянно прикреплён к автомобилю с печатью префектуры, полностью закрывающей один из болтов крепления номера. Номерной знак снимается только в том случае, если транспортное средство продано подержанным кому-либо из другой префектуры, срок его службы истек и оно было продано на металлолом или или экспортировано. Новые автомобили не доставляются покупателю до тех пор, пока в дилерском центре не будут прикреплены номерные знаки.

С 1 ноября 1970 года по просьбе владельца для частных транспортных средств предлагается табличка «jikō-shiki» (字光式). Зелёные символы на номерном знаке этого типа заменены формованным зелёным пластиком, который может подсвечиваться сзади номера. С 19 мая 1998 года также можно запрашивать конкретные номера, если они еще не используются. С 2010 года они также доступны в синей версии номерных знаков транспортных средств, выпущенных в 1973 году.

Международный регистрационный код транспортного средства для Японии — J.

Внешний вид 

* Эти номера выдаются муниципальными властями.

 Большой
 44 × 22 см (17,3 × 8,7 дюйма)
 (для ТС массой более 8 тонн или вместимостью 30 человек и более)
 Средний
 33 × 16.5 см (13 × 6,5 дюйма)
 Маленький
 23 × 12,5 см (9 × 4,9 дюйма)
 Очень маленький
 около 20 × 10 см (7,8 × 3,9 дюйма)
 (отличается в зависимости от каждого муниципалитета)

До 31 декабря 1974 года кей-кары имели маленькие зелёно-белые номерные знаки. После этой даты они получили средние номерные знаки, теперь чёрно-жёлтые, чтобы отличать их от обычных автомобилей.

Пожалуйста, обратите внимание, что во избежание любых претензий вторжения в частную жизнь, автор этих изображений сознательно выбрал недопустимое сочетание символов.

Иллюстрация показывает, как может выглядеть номер. В верхней строке указано название выдавшего его офиса (показан Tama в Токио) и код класса ТС. Нижняя строка содержит символ хираганы и четырехзначный серийный номер, разделенный дефисом на две группы по две цифры. Ведущие нули заменяются интерпунктами (например, вместо «0010» будет «・・10»).

Белые номера могут содержать следующие символы хираганы (жирным шрифтом выделены символы арендованного автомобиля):

さすせそたちつてとなにぬねのはひふほまみむめもやゆよらりるろれわЗелёные номера могут содержать следующие символы хираганы:

あいうえかきくけこを

Некоторые символы, в том числе с дакутэном или хандакутэном, нельзя использовать ни на каких номерах, в том числе на жёлтых и чёрных:

'ばだがぱざびぢぎぴじぶづぐぷずべでげペぜぼどごぽぞゑゐ

Таким образом, автомобильный номер в Японии имеет следующий формат: «KK?*H##-##» (например, «足立500き21-41»), где «KK» — это название офиса, выдавшего документ, написанное кандзи, «H» — это хирагана, «?» — это «5» для транспортных средств объемом менее 2000 см³ и «3» для транспортных средств объемом более 2000 см³ (другие номера менее распространены: «1» — для больших грузовых автомобилей, «2» — для автобусов и т. д.), «*» — это число от 0 до 99 (на номерных знаках до 1971 года отсутствует), а «#» — это число от 0* до 9 (*вместо ведущих нулей ставятся интерпункты).

Номерные знаки специального назначения 

Транспортные средства, принадлежащие персоналу вооруженных сил США в Японии в соответствии с Соглашением о статусе сил (SOFA), имеют букву «Y» на белых номерах или букву «A» на жёлтых номерах, где обычно отображается символ хирагана. В более ранних версиях номерного знака SOFA отображались буквы «K», «M», «G», «H» и «E». Эти буквы указывали на то, что автомобиль был импортирован в Японию по программе SOFA и имел левосторонний руль. Сегодня автомобили с буквой «E» означают, что японский налог с продаж не был уплачен, и автомобиль не останется в Японии, когда военнослужащий уедет. С 1980-х годов военное командование не поощряло военнослужащих, назначенных в Японию, отправлять свои автомобили из США в страну, поэтому такое случается редко. Военнослужащие, выходящие на пенсию в Японии, используют хирагану «よ». Многие предпочитают приобретать подержанные отечественные автомобили у дилеров подержанных автомобилей за пределами базы, а также у других военнослужащих, покидающих Японию, на «лимонных участках» на базе.

Номера за пределами страны 

Поскольку японская система письма, особенно кана, уникальна для Японии, стандартные японские номерные знаки считаются неприемлемыми для международных поездок. Если автомобилисты захотят вывезти свои транспортные средства за границу, Министерство транспорта выдаст им номерные знаки с заменой хираганы и кандзи латинскими буквами. Префикс хирагана заменяется латинизацией этого символа Кунрэй-сики. Код кандзи префектуры/офиса заменяется двух- или трёхбуквенной аббревиатурой, первые две буквы которой обозначают префектуру, а третья (если присутствует) обозначает офис в префектуре. Все числовые части номерного знака остаются прежними.

Используя приведенный выше пример, номерной знак (足立50Kき21-41) будет тогда читаться как TKA 50K KI 21-41 (TKA для Tokyo Adachi).

Система кодов классов транспортных средств 

В дополнение к размеру и цвету номерных знаков японские номерные знаки с 1962 года определяют тип транспортного средства (обозначаемый длиной, шириной и высотой, а также рабочим объёмом двигателя) с помощью кода класса транспортного средства, обозначаемого числом в верхней строке номерного знака для всех транспортных средств с тремя или более колесами.
Система кодов классов транспортных средств не получила широкого распространения за пределами Японии, и в результате японские автомобили, демонстрирующие японские номерные знаки «тщеславия» на зарубежных выставках и мероприятиях часто невольно представляются в ложном свете.

Мотоциклы и другие двухколесные транспортные средства не используют эту систему.

В 1967 году впервые были введены двузначные коды транспортных средств, когда были использованы все предыдущие возможные комбинации. Например, 3 станет 33, а затем 34, 35 и т. д. Это началось в октябре 1967 года в более густонаселенных префектурах, первоначально для наиболее распространенных классов транспортных средств, таких как 3 и 5. В апреле 1971 года все коды транспортных средств по всей стране стали двузначными. Двузначные коды окончательно перестали выпускаться в 1999 году.

К началу 1970-х годов трёхколёсные легковые автомобили больше не производились, и некоторые префектуры начали выпускать двузначные коды 77, 78 и 79 в качестве «переполненной серии» для легковых автомобилей 2000 см³ и младше. Эта практика прекратилась в 1999 году.

К маю 1998 года в некоторых префектурах заканчивались все возможные комбинации двузначных кодов транспортных средств для наиболее распространенных классов (особенно 5 и 7), и они начали выдавать трехзначные коды транспортных средств.

Региональные офисы и маркировка 
В 2006 году MLIT утвердил несколько новых названий мест, известных как номера  для мест, которые хотели повысить свою узнаваемость для таких целей, как туризм. Критерии включали потребность в 100 000 транспортных средств в этом районе и предотвращение дисбаланса в префектуре. Новые места начали появляться в 2006 году на номерных знаках транспортных средств, зарегистрированных в определенных городах, поселках и деревнях, в местах, отмеченных ниже зеленым цветом, или рядом с ними.

В скобках, ранее используемые обозначения

См. также 
 Кей-кар
 Надзор за моторным транспортом

Примечания

Ссылки 
 Ministry of Land, Infrastructure and Transport

Транспорт в Японии
Япония